Die Liste der längsten Siegesserien im Herrentennis enthält alle Tennisspieler, denen es während der Open Era gelungen ist, im Einzel 25 oder mehr Matches in Folge für sich zu entscheiden.

Berücksichtigt werden dabei gemäß der offiziellen Zählweise der ATP Siege im Hauptfeld der ATP World Tour und ihrer Vorgängerserien, bei den Grand-Slam-Turnieren, Olympischen Spielen sowie im Davis Cup.

In weiteren Tabellen finden sich die längsten Siegesserien auf den einzelnen Belägen sowie die längsten Siegesserien zu Beginn eines Kalenderjahres.

Den Rekord für die längste Siegesserie hält der Argentinier Guillermo Vilas, der zwischen dem 11. Juli 1977 und dem 1. Oktober 1977 in 46 Matches hintereinander ungeschlagen blieb. Unter den aktiven Spielern kann der Serbe Novak Đoković die längste Siegesserie vorweisen. Zwischen dem 3. Dezember 2010 und dem 3. Juni 2011 gelangen ihm 43 Siege in Folge.

Siegesserien auf allen Belägen 
Spieler: Name des Spielers; die Zahl in Klammern gibt bei mehrfach in der Liste genannten Spielern an, die wievielte einer solchen Serie es ist.
von: Monat und Jahr, in dem die jeweilige Serie begann.
bis: Monat und Jahr, in dem die jeweilige Serie endete.
Siege: Anzahl der hintereinander gewonnenen Matches während der jeweiligen Serie; nach diesem Wert richtet sich auch die Platzierung in der Tabelle.

Anmerkung: Noch laufende Serien sind fett hervorgehoben.
Die Liste ist sortierbar; durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird sie nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um.

Stand: 7. Juni 2015

Siegesserien auf Hartplatz 
Legende siehe oben.

Stand: 21. Januar 2014

Siegesserien auf Sand 
Legende siehe oben.

Stand: 18. April 2014

Siegesserien auf Rasen 
Legende siehe oben.

Stand: 10. Juli 2022

Siegesserien auf Teppich 
Legende siehe oben.

Stand: 13. Mai 2011

Siegesserien in der Halle 
Legende siehe oben.

Stand: 17. November 2015

Siegesserien auf Indoor-Hartplätzen 
Legende siehe oben.

Stand: 17. November 2015

Siegesserien ab Beginn des Kalenderjahres 
Legende siehe oben.

Stand: 3. Juni 2011

Weblinks 
 Offizielle Website der ATP World Tour (englisch, spanisch, chinesisch)
 Offizielle Website der ITF (englisch)

Anmerkungen 

Tennis
Liste (Herrentennis)